Atorella är ett släkte av maneter. Atorella ingår i familjen Atorellidae. 

Atorella är enda släktet i familjen Atorellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ringmaneter
Atorella